Rüti, ancienne commune suisse du canton de Glaris aujourd'hui intégrée dans la commune de Glaris Sud
 Rüti, commune suisse du canton de Zurich

Voir aussi
Rüti bei Büren, commune suisse du canton de Berne
Rüti bei Lyssach, commune suisse du canton de Berne
Rüti bei Riggisberg, commune suisse du canton de Berne

Rüthi, commune suisse du canton de Saint-Gall